Саченко — славянская фамилия.

 Известные носители 
 Саченко, Борис Иванович (1936—1995) — белорусский прозаик, публицист, лауреат Государственной премии Белорусской ССР имени Якуба Коласа.
 Саченко, Борис Петрович (Петрович; род. 1959) — белорусский писатель, журналист, председатель Союза белорусских писателей.
 Саченко, Иван Иванович (род. 1938) — белорусский журналист.
Саченко, Светлана (род. 1980) — российский сценарист и драматург.
 Саченко, Николай Анатольевич (род. 1977) — российский скрипач, лауреат XI Международного конкурса имени П. И. Чайковского. Примечания 

 См. также